Хуа́н Пе́на (; 13 августа 1882, Монтевидео — 6 апреля 1964, там же) — уругвайский футболист, выступавший на позиции правого нападающего.

Биография 
Хуан Пена родился в 1882 году и рос в районе Ла Бланкеада, в котором размещался первый в Уругвае полноценный спортивный кампус, принадлежавший Крикетному клубу Монтевидео (Montevideo Cricket Club). Пена был очень сильным игроком в крикет, но в итоге отдал предпочтение футболу. В 1899 году пришёл в Центральный уругвайский железнодорожный крикетный клуб, в котором уже к тому моменту была одна из сильнейших футбольных команд. Это подтвердилось на стыке веков, когда ЦУЖДКК выиграл первый и второй розыгрыши чемпионата Уругвая (1900 и 1901 годов соответственно). В 1905 году Пена вместе со своей командой выиграл первенство Уругвая — команда одержала победы во всех восьми матчах, забив 21 гол и не пропустив ни одного.

В 1908 году Пена отправился в Аргентину, где выступал за команду «Бельграно Атлетик». Во второй половине 1908 года вернулся в «Пеньяроль», но вскоре основал собственный клуб «Ориенталь», где провёл следующий сезон. В 1910 году выступал за «Насьональ». В 1911 году стал играть за «Бристоль», который был почти полностью укомплектован из бывших игроков «Насьоналя». В 1914 году вернулся в «Пеньяроль», который уже официально отделился от железнодорожной компании. Завершил карьеру футболиста в 1916 году. В 1942 году Хуан Пена стал почётным членом клуба «Пеньяроль».

Пена выступал за сборную Уругвая с 1905 по 1910 год, проведя за неё 10 матчей. В третьей игре 1908 года против сборной Аргентины в отсутствие Хуана Карлоса Бертоне именно Пена вывел уругвайцев на поле в качестве капитана команды. В то время ещё не было отдельной должности главного тренера сборной и поэтому состав на игры и тактику определяли капитаны команд. Таким образом, Пена в этом матче был также и играющим тренером. Матч за Кубок Славы Аргентины, состоявшийся в Буэнос-Айресе, завершился минимальной победой уругвайской команды — 1:0.

Хуан Пена умер в Монтевидео 6 апреля 1964 года.

Титулы 
 Чемпион Уругвая (3): 1900, 1901, 1905
 Обладатель Кубка Компетенсиа (1): 1916

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на 11v11.com  

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Бельграно Атлетик»
Игроки ФК «Бристоль» Монтевидео
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Ориенталь» Монтевидео
Игроки ФК «Пеньяроль»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры сборной Уругвая по футболу